Volleybollförbundet kan syfta på:

 Fédération Internationale de Volleyball – internationaler volleybollförbund
 Confédération Européenne de Volleyball – europeiska volleybollförbundet
 Svenska Volleybollförbundet